Подлесново — название нескольких населённых пунктов:
 Подлесново — деревня в Палехском районе Ивановской области.
 Подлесново — деревня в Борисоглебском районе Ярославской области.
 Подлесново — заброшенная ныне (с кон. 80-х гг.) деревня в Антроповском районе Костромской области.
 Подлесново — село в Ростовском районе Ярославской области.